Seznam sezon lige OHL od začetka lige in njenih predhodnikov OHA in OMJHL.

OHA

1933/34 | 
1934/35 | 
1935/36 | 
1936/37 | 
1937/38 | 
1938/39 | 
1939/40 | 
1940/41 | 
1941/42 | 
1942/43 | 
1943/44 | 
1944/45 | 
1945/46 | 
1946/47 | 
1947/48 | 
1948/49 | 
1949/50 | 
1950/51 | 
1951/52 | 
1952/53 | 
1953/54 | 
1954/55 | 
1955/56 | 
1956/57 | 
1957/58 | 
1958/59 | 
1959/60 | 
1960/61 | 
1961/62 |
1962/63 | 
1963/64 | 
1964/65 | 
1965/66 | 
1966/67 | 
1967/68 | 
1968/69 | 
1969/70 | 
1970/71 | 
1971/72 | 
1972/73 | 
1973/74

OMJHL
1974/75 | 
1975/76 | 
1976/77 | 
1977/78 | 
1978/79 | 
1979/80

OHL
1980/81 | 
1981/82 | 
1982/83 | 
1983/84 | 
1984/85 | 
1985/86 | 
1986/87 | 
1987/88 | 
1988/89 | 
1989/90 | 
1990/91 | 
1991/92 | 
1992/93 | 
1993/94 | 
1994/95 | 
1995/96 | 
1996/97 | 
1997/98 | 
1998/99 | 
1999/00 | 
2000/01 | 
2001/02 | 
2002/03 | 
2003/04 | 
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09

Glej tudi
Zgodovina Ontario Hockey League
NHL nabor
Seznam WHL sezon
Seznam  QMJHL sezon

Ontario Hockey League